Els dinosauriformes (Dinosauriformes) són un clade de sauròpsids (rèptils) arcosaures que pot inclou els dinosaures i diversos gèneres basals estretament emparentats amb ells, però no considerats estrictament com a dinosaures. Les aus, descendents directes dels dinosaures, són els únics representants actuals.

Filogènia 
El grup germà dels dinosauriformes és el gènere Lagerpeton; la majoria dels gèneres pertanyen al clade Dinosauria:

Referències 

Arcosaures